Ісаченко — українське прізвище, утворене від Ісак — форми імені Ісаак.

Відомі носії 
 Ісаченко Анатолій Григорович (1922—2018) — радянський і російський географ, фізико-географ, ландшафтовед і картограф.
 Ісаченко Борис Лаврентійович — український та російський мікробіолог, ботанік.
 Ісаченко Борис Валентинович — радянський лучник, олімпійський медаліст.